West Fork – centro abitato degli Stati Uniti d'America, in Arkansas
 West Fork – fiume degli Stati Uniti d'America, in Alaska